T-39 peut désigner : 
 North American Sabreliner, un avion de transport américain;
 T-39 (char léger), un prototype de char léger soviétique;
 T-39 (char lance-flammes), un prototype de char lance-flammes soviétique;
 , un prototype de char lourd soviétique.